Le droit de la preuve peut référer à 

La preuve en droit civil 
La preuve en droit pénal